Pimpinella triloba är en flockblommig växtart som beskrevs av Johannes Jacob Hegetschweiler. Pimpinella triloba ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
triloba